Termin MMP ima više značenja.

 Matrilizin, enzim
 Matrična metaloproteinaza, enzim